Miejscowości w Polsce
 Trąbki Małe – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Trąbki Małe – dawna osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo